Ива́н Дани́лович Жарко́в () — советский и российский деятель пенитенциарной системы. Генерал-майор внутренней службы в отставке. Начальник Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (1994—2002). Кандидат педагогических наук. Православный деятель.

Биография 
Родился  3 февраля 1942 года в городе Новочеркасске Ростовской области. 

В 1964 году окончил Ростовский техникум сельскохозяйственного машиностроения по специальности «инженер-экономист» и в феврале 1965 года был распределён на работу в уголовно-исполнительной системе Свердловской области.
 
В 1965—1994 годах работал в ИТК-13 «Красная утка» УИТУ УВД Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, где прошёл путь от мастера механического цеха в городе Нижнем Тагиле, до технолога, начальника цеха, главного технолога, заместителя директора, директора и начальника исправительного учреждения. 
 
В 1980 году с отличием окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и был назначен на должность заместителя директора предприятия ИТК-13, а затем отвечал за вопросы производства на предприятии учреждения.
 
В 1988 году возглавил исправительную колонию № 13. Впервые в пенитенциарной системе Урала создал подразделение специального назначения на базе ИК-13. Затем этот опыт был распространён на всю Россию.
 
В 1994—2002 годах — начальник Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

В 1999 году в Оренбургском государственном педагогическом университете под научным руководством доктора педагогических наук, профессора М. А. Галагузовой защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Педагогические условия деятельности специалистов по социальной работе в пенитенциарных учреждениях» (специальность 13.00.01 — общая педагогика).

Награды 

 Орден «Знак Почёта» (1971)
 Заслуженный работник МВД (1991) 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Церковные
 Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2002) — за участие в строительстве храмов и молитвенных комнат в исправительных учреждениях области

Примечания

Ссылки 

 Жарков, Иван Данилович  / Свободная энциклопедия Урала

Заслуженные работники МВД СССР
Генерал-майоры внутренней службы (Российская Федерация)